Мосоло́в — русская фамилия. Мосоловы (Масаловы) — дворянский род. Известные носители фамилии:
 
 
 Мосолов, Анатолий Алексеевич (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Мосолов, Борис Анатольевич (род. 1950) — советский спортсмен-пятиборец, первый советский чемпион мира среди юниоров по современному пятиборью.
 Мосолов, Валерий Михайлович (род. 1940) — почётный авиастроитель России, главный инженер ОКБ «Авиаавтоматика».
 Мосолов, Василий Петрович (1888—1951) — российский советский учёный, академик ВАСХНИЛ.
 Мосолов, Виктор Михайлович (1954—1996) — мэр города Жуковского, жертва нераскрытого убийства.
 Мосолов, Владимир Васильевич (род. 1929) — учёный-биохимик, лауреат премии имени А. Н. Баха (1990).
 Мосолов, Георгий Константинович (1926—2018) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 
 Мосолов, Пётр Петрович (1938—1985) — советский учёный в области математики. Лауреат Государственной премии РСФСР.
 Мосолов, Фёдор Иванович (1771—1844) — генерал-майор; участник Отечественной войны 1812 года и других боевых действий.



См. также 
 Мосоловка